Кипари́сово:

 Кипарисово — село в Надеждинском районе Приморского края.
 Кипарисово — станция Дальневосточной железной дороги.
 Кипарисово-2 — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.

См. также 
 Кипарисов